Бурбур:

 Бурбур — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Бурбур.
 Бурбур — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.